Altstadtring steht für eine Ringstraße bzw. einen Stadtring (meist Innerer Ring) in Altstädten:

 Gap; siehe Gap#Beachtenswerte Bauwerke
 Braunschweig; siehe Madamenweg
 Freiburg; siehe Albert-Ludwigs-Universität Freiburg#Campus
 Heilbronn; siehe Stadtentwicklung und Stadtplanung in Heilbronn#Verkehrsplanungen
 Karlsruhe; siehe Durlach
 Nürnberg; siehe Kleinweidenmühle#Verkehr
 Memmingen; siehe Memmingen#Straßenverkehr
 München; siehe Altstadtring (München)
 Schweinfurt; siehe Hofanlage Metzgergasse 16 (Schweinfurt)#Lage
 Toruń; siehe Straßenbahn Toruń#Nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1990
 Breslau; siehe Ołbin
 Ar-Raqqa; siehe ar-Raqqa#Moderne Stadt